Craon kan syfta på:
 Craon, Mayenne
 Craon, Vienne